Вейккауслига 2002 () — 72-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Тампере Юнайтед».

Клубы-участники

Предварительный этап

Турнирная таблица

Чемпионская группа

Турнирная таблица

Переходный турнир

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2002
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2002 году